Volckmar ist ein Vorname und ein Familienname.

Vorname:
 Volckmar Frobenius (ca. 1490–1551/52), deutscher Reformator
 Volckmar Leisring (ca. 1599–1637), deutscher Kantor, Komponist und Pfarrer

Familienname:
 Friedrich Volckmar (1799–1876), deutscher Unternehmer, Begründer des Zwischenbuchhandels
 Friedrich Gottfried Volckmar (???–1852), deutscher Porzellanmaler, Erfinder der Papiermachee-Puppen und Unternehmer
 Gustav Volckmar (meist: Volkmar, 1809–1893), deutscher Altphilologe, protestantischer Theologe
 Johann Volckmar (1660–1715), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Theophil Andreas Volckmar (~1684–1768), deutscher Organist und Komponist
 Wilhelm Volckmar (1812–1887), deutscher Orgelvirtuose und Komponist

Siehe auch:
 Koch, Neff und Volckmar, deutscher Buchhandels-Barsortimenter
 Volkmar